Darney est à la fois un toponyme et un patronyme pouvant désigner:

Toponyme
 Darney, commune française des Vosges
 Canton de Darney, division administrative française
 Forêt de Darney, forêt du département des Vosges
 District de Darney, ancienne division administrative française
 Château de Darney, musée tchécoslovaque
 Darney-aux-Chênes, commune française des Vosges
 Belmont-lès-Darney, commune française des Vosges
 Dombasle-devant-Darney, commune française des Vosges
 Provenchères-lès-Darney, commune française des Vosges
 Cratère lunaire Darney, cratère lunaire

Patronyme 
Maurice Darney (1882-1958) astronome et sélénographe français.

Homonymie de toponyme